Hermaea verticilata är en snäckart som först beskrevs av Jesús A. Ortea 1984.  Hermaea verticilata ingår i släktet Hermaea och familjen Stiligeridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
verticilata